Lebak ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Banten, im Westen der Insel Java. Der Regierungssitz von Lebak befindet sich in Rangkasbitung.

Geographie 
Lebak liegt im Südosten von Banten. Im Norden grenzt es an die Regierungsbezirke Serang und Tangerang und im Osten an Pandeglang. Östlich von Lebak befindet sich die Provinz Jawa Barat mit den angrenzenden Regierungsbezirken Bogor und Sukabumi. Im Süden reicht Lebak an den Indischen Ozean. Administrativ gliedert sich Lebak in 28 Distrikte (Kecamatan) mit 345 Gemeinden. Zum Kabupaten gehören noch fünf Inseln, vier davon im Kecamatan Bayah.

Administrative Gliederung

Bevölkerung 
Ende 2021 lebten in Lebak 1.441.291 Menschen, 739.913 Männer und 701.378 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 435,1 Einwohner pro Quadratkilometer. 99,2 Prozent der Bevölkerung sind Muslime, das restliche Prozent sind Christen und Buddhisten.

Weblinks 

 Publikationen vom Regierungsbezirk Lebak (indonesisch/englisch).

Einzelnachweise 

Kabupaten in Banten
Geographie (Java)